Stoffregen ist der Familienname folgender Personen:

 August Stoffregen, deutscher Radsportler 
 Goetz Otto Stoffregen (1896–1953), deutscher Schriftsteller, Intendant des Deutschlandsenders
 Heinz Stoffregen (Rudolf August Heinrich Stoffregen; 1879–1929), deutscher Architekt
 Heinz Stoffregen (General) (1921–2017), deutscher Offizier, Brigadegeneral der Bundeswehr
 Henrich Stoffregen († 1628), Opfer der Hexenverfolgungen in Westfalen

 Michael Stoffregen-Büller (* 1939), deutscher Journalist und Autor

Stoffregen ist der Name folgender Unternehmen:
 Omnibusbetrieb Stoffregen, deutsches Busunternehmen